Тосна — многозначный термин.

Топоним 
 Тосна — река в России, протекает по территории Кировского, Тосненского и Лужского районов Ленинградской области, левый приток Невы. 
 Тосна — деревня в составе Паршинского сельсовета Горецкого района Могилёвской области Республики Беларусь.

Корабли 
 «Тосна» — галера Балтийского флота Российской империи 1721 года постройки.
 «Тосна» — галера Балтийского флота Российской империи 1730 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Тосна» — галера Балтийского флота Российской империи 1750 года постройки, участник Семилетней войны.
 «Тосна» — требака Балтийского флота России 1830 года постройки.

См. также